Gubanov je priimek več oseb:
 Aleksej Aleksejevič Gubanov, sovjetski vojaški pilot
 Georgij Petrovič Gubanov, sovjetski general
 Nikolaj Semjonovič Gubanov, sovjetski general